Il doppio dell'Australian Indoor Championships 1977 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Ismail El Shafei e Brian Fairlie erano i detentori del titolo, ma solo Fairlie ha partecipato in coppia con Russell Simpson.

Fairlie e Simpson hanno perso nel 1º turno contro Mark Edmondson e John Marks.

John Newcombe e Tony Roche hanno battuto in finale 6–7, 6–3, 6–1 Ross Case e Geoff Masters.

Teste di serie
 Syd Ball /  Kim Warwick (primo turno)
 Ross Case /  Geoff Masters (finale)
 Jürgen Fassbender /  Karl Meiler (semifinali)
 Bob Carmichael /  Ken Rosewall (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Indoor Championships 1977